Дон Ги́бсон:
 Гибсон, Дон (кантри-музыкант) (1928—2003) — американский кантри-музыкант.
 Дон Гибсон (певец) (род. 1980/1981) — американский певец.
 Гибсон, Дон (футболист) (род. 1929) — английский футболист.